Parkstein bezeichnet:

 ein Markt im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, siehe Parkstein
 eine Basaltformation, die der Gemeinde Parkstein ihren Namen gab, siehe Parkstein (Basaltkegel)
 eine Burg auf der gleichnamigen Basaltformation, siehe Burg Parkstein

Parkstein ist der Name folgender Personen:
 Karoline Franziska Dorothea von Parkstein (1762–1816), Prinzessin zu Isenburg und Büdingen